A Copa da CAF de 2000 foi a 9ª edição da Copa da CAF. Foi vencido pela equipe argelina JS Kabylie, que derrotou Ismaily SC do Egito na final.

Clubes Classificados

Rodada preliminar

|}

Primeira rodada

|}
1 Semassi, ASLAD Moundou e Saint Anthony's saíram.

Oitavas de finais

|}
1 Hay El Arab desistiu de joga o segundo jogo.

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Veja também
Liga dos Campeões da CAF de 2000
Copa da CAF

Links Externos
Results at RSSSF.com
Results at SportScheduler

Copa da CAF
2000 no futebol